Chino steht für:

 Chino (Ethnophaulismus), Schimpfwort oder Spitzname in Lateinamerika
 ein Farbton, siehe Khaki
 Chinohose, eine bequeme leichte Baumwollhose
 Chinò, Limonadenmarke von Sanpellegrino, siehe Chinotto (Getränk)

Orte:
 Chino (Kalifornien), Stadt im San Bernardino County
 Chino (Nagano), Stadt in der japanischen Präfektur Nagano
 Chino Valley, Stadt im US-Bundesstaat Arizona

Personen:
 El Chino (1934–1995), argentinischer Tangosänger, siehe Carlos Reyes (Sänger)
 Chino Masako (1880–1946), japanische Lyrikerin
 Chino Shōshō (1883–1946), japanischer Germanist und Übersetzer
 Toshiki Chino (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Víctor Manuel Báez Chino († 2012), mexikanischer Journalist